Toponímia:
 George (Iowa)
 George (Washington), EUA
 Comtat de George, Mississippi, EUA
 George West, Texas, EUA
 Lake George, diversos indrets
 George (Cap Occidental), Sud-àfrica
 Circuit Prince George traçat apte per curses automobilístiques a la ciutat d'East London, a Sud-àfrica
 Pont de George Washington, pont que connecta la ciutat de Nova York amb Fort Lee, a Nova Jersey
 Biografies:
 David Lloyd George, primer ministre britànic
 Elmer George, pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Finidi George (1971, Port Harcourt) futbolista nigerià dels 1990
 Henry George (Filadèlfia, 1839 - Nova York, 1897), escriptor, periodista, polític i economista estatunidenc
 Henry George (ciclista) (Charleroi, 1891 - Uccle, 1976) ciclista belga, medallista a Anvers 1920
 Ken George, conegut com a creador del Kernewek Kemmyn, un sistema de pronunciació revisada del còrnic
 Samuel George Morton (1799-1851), metge estatunidenc versat en ciències naturals
 Stefan George (Bingen, 1868 - Locarno, 1933), poeta i traductor alemany
 Susan George (politòloga) (1934), politòloga i intel·lectual francesa d'origen estatunidenc
 Rose George (West Yorkshire, Anglaterra), periodista i escriptora britànica
 Miscel·lània:
 Curious George, personatge de còmic
 George Cross'', màxima condecoració civil del Regne Unit i de la Commonwealth
 HMS King George V (41), cuirassat de la Royal Navy britànica
 George Allen & Unwin, editorial britànica